Pomer kan syfta på följande platser:

Kroatien 

 Pomer (ort), Istrien,

Spanien 

 Pomer (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Kroatienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar